Il singolare del Hamburg Masters 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer ha battuto in finale Guillermo Coria 4–6, 6–4, 6–2, 6–3.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Hamburg Masters 2004
ATP Tour 2004